Ма́рку Жу́лиу Каштанье́йра Алфо́нсу А́лвеш Ферре́йра (; род. , Вимиозу), более известный как Марку Феррейра () — португальский футболист.

Победитель Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА в составе «Порту».

Карьера

Клубная 
Начав карьеру в родном Вимиозу, Марку Феррейра сыграл в нескольких клубах Португалии.

В 1997 году он подписал контракт с испанским клубом «Атлетико Мадрид Б», а в 1998 году с японским «Иокогама Флюгелс».

Почти сразу же вернувшись в Португалию, до 2002 года играл в «Пасуш де Феррейра» и «Витории Сетубал».

В 2003 году Марку Феррейра подписал контракт с «Порту». С этой командой он выиграл все титулы, которые у него есть, в том числе, Кубок УЕФА и Лига чемпионов УЕФА, а также дважды чемпионат Португалии.

В 2006 году подписал контракт с «Бенфикой», однако, ни разу не выйдя на поле, в 2007 году на правах аренды перешёл в английский «Лестер Сити», а позже в «Белененсиш».

В 2008 году он перешёл в греческий клуб «Этникос Пирей», где в 2010 году он закончил свою профессиональную карьеру.

Сборная 
Марку Феррейра 12 октября 2002 года дебютировал в составе сборной Португалии в товарищеском матче против сборной Туниса, где вышел на замену Луиша Фигу. Позже в том же году он дважды играл в составе сборной, однако больше он не вызывался на игры.

Достижения

Порту 
 Лига чемпионов УЕФА: 2003/04
 Кубок УЕФА: 2002/03
 Чемпион Португалии: 2002/03, 2003/04
 Кубок Португалии по футболу: 2003/04
 Суперкубок Португалии по футболу: 2003

Примечания

Ссылки 
 BDFutbol profile

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Тирсенсе»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид B»
Игроки ФК «Иокогама Флюгелс»
Игроки ФК «Пасуш де Феррейра»
Игроки ФК «Витория» Сетубал
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Пенафиел»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Белененсеш»
Игроки ФК «Этникос» Пирей